Иван Пота́нин:
 Потанин, Иван Ксенофонтович (1901—1979) — советский спортсмен, военный медик. Чемпион и рекордсмен СССР в беге на 100 метров.
 Потанин, Иван Николаевич (1859—?) — русский военный деятель, полковник, командир 3-го Кавказского пограничного пешего полка. Генерал-майор в Белой армии.